Double Vision — второй студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1978 году. Как и предыдущий альбом Double Vision тоже получил платину.

Название 
Как полагают, название для одной из песни предложил кто-то из участников группы, наблюдавший в 1978 году финал Кубка Стэнли (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». В матче после мощного броска шайба попала в маску вратарю Рейнджеров Джону Давидсону.

Пока Давидсон приходил в себя, дикторы, обсуждая этот момент сказали, что у Давидсона двоилось в глазах (в англ. double vision) после этого броска.

Песня также использовалась в эпизоде Aqua Teen Hunger Force, когда пришелец приобрел пояс, который выполнял команды, пока звучала песня Foreigner. Композиция «Jukebox Hero» также звучала в этом же эпизоде.

Об альбоме 
Альбом был записан на Atlantic Records в период с декабря 1977 по март 1978 года.
Это был единственный альбом Foreigner, сопродюсированный Китом Олсеном, также это была и последняя запись с бас-гитаристом Эдом Гальярди, которого позже заменил Рик Уиллс.

Список композиций 
 «Hot Blooded» (Грэмм, Джонс) — 4:29
 «Blue Morning, Blue Day» (Грэмм, Джонс) — 3:12
 «You’re All I Am» (Джонс) — 3:24
 «Back Where You Belong» (Джонс) — 3:15
 «Love Has Taken Its Toll» (Грэмм, Макдональд) — 3:31
 «Double Vision» (Грэмм, Джонс) — 3:44
 «Tramontane» (Гринвуд, Джонс, Макдональд) — 3:55
 «I Have Waited So Long» (Джонс) — 4:06
 «Lonely Children» (Джонс) — 3:37
 «Spellbinder» (Грэмм) — 4:49
 «Hot Blooded» [live/*] (Грэм, Джонс) — 6:57
 "Love Maker [live/*] (Кларк, Рейд, Райт) — 6:48

* бонус-треки в переиздании 2002 года

Участники записи 
Foreigner
 Лу Грэмм — вокал, перкуссии
 Мик Джонс — гитара, фортепьяно, клавишные, бэк-вокал
 Иан Макдональд — гитара, клавишные, бэк-вокал, дудки
 Эл Гринвуд — клавишные, синтезатор
 Эд Гальярди — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Эллиотт — ударные, бэк-вокал

приглашённые музыканты
  — бэк-вокал

Примечания

Литература 
 
 

1978
Хард-рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records